Thereutis är ett släkte av fjärilar. Thereutis ingår i familjen bronsmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bronsmalar
Thereutis